Harless eller Harleß är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Harleß (1806−1879), tysk evangelisk teolog
 Emil Harleß (1820−1862), tysk medicinare och fysiolog
 Gottlieb Christoph Harleß (1738−1815), tysk humanist
 Johann Christian Harleß (1773−1853), tysk medicinare
 Richard F. Harless (1905−1970), amerikansk politiker
 William G. Harless (född 1933), amerikansk undervisningsteoretiker
 Woldemar Harleß (1826–1902), tysk historiker

Tyska efternamn